Pauna kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Pauna (ort), Boyacá, 
 Pauna (kommun), Boyacá,